Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек (до 18 лет) в Дивизионе «В» проходил в венгерском Мишкольце. Победитель и финалист турнира, сборная Хорватии и Греции соответственно, получили право в следующем году выступить в Дивизионе «А» и побороться за звание Чемпиона Европы.

Первый этап

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Группа G (за 13 — 16-е места)

Второй этап 
Учитываются результаты встреч команд на первом этапе в своих группах (отмечены пунктиром)

Группа Е

Группа F

Игры за 9 −12-е места

Игры Плей-офф

Игры за 5-8-е места

Финал

Итоговое положение 
 1.  Хорватия — попадание в «Дивизион А»
 2.  Греция — попадание в «Дивизион А»
 3.  Латвия
 4.  Финляндия
 5.  Венгрия
 6.  Белоруссия
 7.  Португалия
 8.  Израиль
 9.  Германия
 10.  Дания
 11.  Норвегия
 12.  Болгария
 13.  Англия
 14.  Люксембург
 15.  Австрия
 16.  Швейцария

Ссылки 
Официальный сайт ФИБА-Европа

2011
2011 год в баскетболе